

Сноу-Шу — місто, штат Пенсільванія
 Сноу-Шу Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія